Широковское сельское поселение— муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Забайкальский край 
 Широковское сельское поселение — входит в Нерчинско-Заводский район

Ивановская область 
 Широковское сельское поселение — входит в Фурмановский район

Крым 
 Широковское сельское поселение — входит в Симферопольский район

Курганская область 
 Широковское сельское поселение — входит в Далматовский район
 Широковское сельское поселение — входит в Шатровский район

Пермский край 
 Широковское сельское поселение — входит в Губахинский район

См. также 
 Широковский сельский совет